Zilveren Schelp voor beste regisseur
Zilveren Schelp voor beste acteur
Zilveren Schelp voor beste actrice